{{Кинематографист
 |имя                  = Джулия Филлипс
 |оригинал имени       = Julia Phillips
 |изображение          = 
 |описание изображения = 
 |имя при рождении     = Джулия МиллерJulia Miller
 |профессия            = 
 |годы активности      = —
 |награды              = Оскар (1974)
}}
Джу́лия Фи́ллипс (в девичестве — Ми́ллер) (; ) — американская писательница и кинопродюсер, первая женщина, получившая «Оскар» за «Лучший фильм».

 Биография 
Джулия Миллер родилась 7 апреля 1944 года в Нью-Йорке. Её отец был учёным, занимавшимся Манхэттенским проектом, а её мать была писательницей. Брат — Мэттью. Выросла в Бруклине, Нью-Йорке и Милуоки. В 1965 году она окончила , получив степень бакалавра искусств. Там она познакомилась со своим будущим мужем, Майклом Филлипсом (брак с 1966 по 1974 год, развод), родила от него дочь Кейт. Кстати, Джулия и Майкл стали первой супружеской парой, получившей «Оскар» в один год, да и ещё и в одной номинации.

Джулия Филлипс начала работу редактором в различных журналах, позднее перешла в область киноиндустрии.

После трёх удачных фильмов («Афера», «Таксист» и «Близкие контакты третьей степени») Джулия подверглась обвинению в некомпетентности со стороны известного французского режиссёра и актёра Франсуа Трюффо.

Джулия Филлипс скончалась от рака в первый день нового 2002 года на 58-м году жизни. Похоронена на кладбище  в городе Калвер-Сити (Калифорния).

 Как писательница 
Джулия Филлипс употребляла наркотики и злоупотребляла алкоголем, в чём призналась в своей автобиографической книге You'll Never Eat Lunch in This Town Again, Джулия Филлипс, изд. Random House, 1991 ISBN 0-394-57574-1 (1991). Именно пристрастие к кокаину стало причиной того, что её уволили с работы над «Контактами…» на стадии постпродакшн. Книга стала бестселлером, находилась на вершине списка бестселлеров по версии The New York Times, но сама Джулия при этом подверглась жёсткой обструкции со стороны коллег по цеху за то, что она вскрыла неприглядные секреты Голливуда: известные кино-персоны и наркотики, «на экран через диван», приглашение на групповой секс, совмещённый с инцестом и педофилией, от актёра Уоррена Битти и т. п.

В 1995 году в свет выходит вторая книга Филлипс Driving Under the Affluence, в которой описывалось влияние публикации её первой книги на её жизнь. В 2000 году Джулия выступила соавтором книги писателя  Drudge ManifestoDrudge Manifesto , Мэтт Драдж и Джулия Филлипс, газета The Denver Post, 2000 ISBN 0-451-20150-7.

 Фильмография 
  — Стильярд блюз /  — продюсер
 1973 — Афера / The Sting — продюсер
  — Таксист / Taxi Driver — продюсер
 1976 — Большой автобус /  — исполнительный продюсер
  — Нью-Йорк, Нью-Йорк / New York, New York — актриса (женщина, флиртующая с Джимми; в титрах не указана)
 1977 — Близкие контакты третьей степени / Close Encounters of the Third Kind — продюсер
  — Ритм / The Beat — продюсер
 1988 — Допинг /  — исполнительный продюсер (в титрах не указана)
  — Не говори маме, что няня умерла / Don't Tell Mom the Babysitter's Dead — продюсер

 Награды и номинации 
 1974 — Афера — Оскар за «Лучший фильм» — победа.
 1977 — Таксист — Оскар за «Лучший фильм» — номинация.
 1978 — Близкие контакты третьей степени — Давид ди Донателло (Италия) за «Лучший фильм на иностранном языке» — '''победа.

 Примечания 

 Ссылки 
 Джулия Филлипс  на сайте Rotten Tomatoes

Выпускники колледжа Маунт-Холиок
Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Умершие от рака